Der Mercedes-Benz Cup 2002 war ein Tennisturnier, welches vom 22. bis 28. Juli 2002 in Los Angeles stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche fanden in Sopot die Idea Prokom Open und in Kitzbühel die Generali Open statt. Das Turnier in Kitzbühel gehörte zur International Series Gold, während die Turniere in Los Angeles und Sopot Teil der niedriger dotierten International Series waren.

Titelverteidiger im Einzel war der US-Amerikaner Andre Agassi, der in diesem Jahr als Setzlistenzweiter das Turnier erneut gewann. Einzig im Viertelfinale gegen Gustavo Kuerten gab er einen Satz ab. Gegner im Finale war Jan-Michael Gambill, der schon 2000 das Endspiel verlor. Agassi gewann damit den vierten Titel der laufenden Saison und insgesamt seinen 53. Titel. Für Agassi war es nach 1998 und 2001 der dritte Titel in Los Angeles und es war das siebte Mal in Folge, dass der Titel im Ausrichterland blieb.
Die Titelverteidiger im Doppel, Bob und Mike Bryan, traten erneut zusammen an, schieden als Zweite der Setzliste aber im Halbfinale aus. Ihre Gegner Sébastien Grosjean und Nicolas Kiefer gewannen letztlich auch den Titel. Sie schlugen im Finale Justin Gimelstob und Michaël Llodra. Damit gewannen sie ihren einzigen gemeinsamen Titel. Grosjean war, genau wie Kiefer, zum insgesamt zweiten Mal im Doppel erfolgreich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 375.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 400.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Los Angeles